Ибрагим Акаевич Акаев (27 июля 1976, Избербаш, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боксёр, призёр чемпионатов России. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Боксом начал заниматься с 1989 года в Избербаше. В 1997 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате России. В 1998 году стал обладателем Кубка Европы. В 1999 году во второй раз стал бронзовым призёром чемпионата России. Является чемпионом мира среди полицейских.

Личная жизнь 
В 1993 году окончил школу № 11 в Избербаше. В 2003 году окончил юридический факультет избербашского филиала Дагестанского государственного университета.

Достижения 
 Чемпионат России по боксу 1997 — 
 Кубок Европы по боксу 1998 — 
 Чемпионат России по боксу 1999 —

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Боксёры России